Конрад II (ум. ок. 876) — граф Осера (859—864).
 Конрад II (ок. 990—1039) — король Германии (1024—1039), первый император Священной Римской империи из Салической династии (коронован 1027).
 Конрад II (1052—1055) — герцог Баварии (с 1054).
 Конрад II (1002—1039) — герцог Каринтии (с 1035).
 Конрад II (1074—1101) — король Германии в 1087—1098 годах и король Италии в 1093—1098 годах.
 Конрад II (граф Люксембурга) (ум. 1136).
 Конрад II — граф Вюртемберга в 1-й половине XII века.
 Конрад II (князь Зноймо) (ум. после 1161) — князь Зноемский в 1123—1128, с 1134 и князь Брненский с 1156 года.
 Конрад II (герцог Меранский) (ок. 1155—1182) — герцог Мерании (Далмации) с 1159 года, граф Дахау (под именем Конрад III) с 1172 года.
 Конрад II (1136/1140—1191) — князь Чехии (в 1182 и с 1189 года).
 Конрад II (герцог Швабии) (1172—1196) — герцог Швабии с 1191 года.
 Конрад II (маркграф Лужицкий) (ум. 1210) — граф Эйленбург и маркграф Лужицкий с 1190 года, граф Гройча и Зоммершенбурга с 1207 года.
 Конрад II фон Тегерфельден (ум. 1233) — епископ Констанца с 1208 по 1233 годы.
 Конрад II Черский (ок. 1250—1294) — князь мазовецкий (1264—1275), черский (1264—1294), плоцкий (1264—1275) и сандомирский (1289).
 Конрад II Горбатый (ум. 1304) — князь сцинавский (1278—1284) и жаганьский (1284—1304).
 Конрад II Олесницкий (ум. 1403) — князь Олесницкий и Козленский (1366—1403).